Дизраэли
 Дизраэли, Бенджамин (с 1876 года граф Би́консфилд; 1804—1881) — английский государственный деятель Консервативной партии Великобритании, 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании в 1868, и с 1874 по 1880 год.
 Дизраэли — чёрно-белый художественный фильм-биография режиссёра Альфреда Грина, вышедший в 1929 году.
 Дизраэли, Исаак (1766—1848) — английский литератор, отец Бенджамина Дизраэли.

Примечания